Марк Фо́йерстин (, род. 8 июня 1971, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по роли доктора Хэнка Лоусона в телесериале «Дорогой доктор».

В 2003 году Фойерстин был включён в список «50 самых красивых людей мира» журнала People.

Ранняя жизнь и образование 
Марк Фойерстин родился в Нью-Йорке в семье юриста Харви Фойерстин и его жены Одри, школьной учительницы. Он был воспитан в еврейских традициях и отмечал бар-мицву в ортодоксальной синагоге.

В средней школе Далтона он занимался борьбой и выиграл чемпионат штата. Фойерстин окончил Принстонский университет в 1993 году. Он выиграл стипендию Фулбрайта и учился в Лондонской академии музыкального и драматического искусства и в школе Филиппа Гольера во Франции.

Личная жизнь 
С 2005 года Фойерстин женат на сценаристке Дане Кляйн, с которой у него трое детей: Лила, Фриско, и Адди.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Принстонского университета
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры США